Сан-Джо́рджо, устаревшее Сан-Джо́рджио (, «Святой Георгий») — имя собственное; распространено в виде названий и топонимов.

Топонимы 
 Сан-Джорджо — гора в кантоне Тичино, Швейцария.

Составные названия 
 Кастель-Сан-Джорджо — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Монфорте-Сан-Джорджо — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.
 Порто-Сан-Джорджо — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Фермо.
 Сан-Джорджо-Альбанесе — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, в провинции Козенца.
 Сан-Джорджо-а-Кремано — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь.
 Сан-Джорджо-а-Лири — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.
 Сан-Джорджо-делла-Рикинвельда — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Порденоне.
 Сан-Джорджо-делле-Пертиче — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, в провинции Падуя.
 Сан-Джорджо-дель-Саннио — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Беневенто.
 Сан-Джорджо-ди-Ломеллина — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.
 Сан-Джорджо-ди-Мантова — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Мантуя.
 Сан-Джорджо-ди-Ногаро — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.
 Сан-Джорджо-ди-Пезаро — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Пезаро-э-Урбино.
 Сан-Джорджо-ди-Пьяно — коммуна в Италии, в регионе Эмилия-Романья, в провинции Болонья.
 Сан-Джорджо-ин-Боско — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, в провинции Падуя.
 Сан-Джорджо-Йонико — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Таранто.
 Сан-Джорджо-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Сан-Джорджо-ла-Молара — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Беневенто.
 Сан-Джорджо-Лукано — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, в провинции Матера.
 Сан-Джорджо Маджоре — один из самых известных островов Венецианской лагуны.
 Сан-Джорджо-Монферрато — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.
 Сан-Джорджо-Морджето — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, в провинции Реджо-Калабрия.
 Сан-Джорджо-Пьячентино — коммуна в Италии, в регионе Эмилия-Романья, в провинции Пьяченца.
 Сан-Джорджо-Скарампи — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Сан-Джорджо-су-Леньяно — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Милан.   
 Скуола ди Сан-Джорджо дельи Скьявони — скуола (церковное братство) в Венеции.
 Торре-Сан-Джорджо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Архитектура 
 Капелла Сан-Джорджо — католическая капелла в городе Падуя (Италия), посвящена великомученику Георгию.
 Палаццо Сан-Джорджо — старинный дворец в Генуе, Италия.
 Собор Сан-Джорджо Маджоре — церковь в Венеции, на острове Сан-Джорджо Маджоре.
 Сан-Джорджо-ин-Браида — бенедиктинский монастырь в городе Верона (Италия).  
 Церковь Сан-Джорджо деи Гречи — храм Итальянской митрополии Константинопольского патриархата, расположенный в Венеции, в районе Кастелло.

Прочее 
 Банк Сан-Джорджо — один из первых мировых коммерческих банков, был учреждён в Генуе в 1407 году.
 Броненосные крейсера типа «Сан-Джорджио» — тип крейсеров итальянского флота начала XX века. 
 См. также 
 Санкт-Георген — эквивалент на немецком языке
 Сент-Джордж — эквивалент на английском языке
 Сен-Жорж — эквивалент на французском языке
 Сан-Жоржи — эквивалент на португальском языке
 Сан-Хорхе — эквивалент на испанском языке
 Сан-Джорджо-Маджоре

 Примечания